Død zone, Den døde zone, Dead zone eller The Dead Zone kan henvise til:

 Død zone – iltfattigt område i et have eller en sø forårsaget af forurening
 Den døde zone – roman af Stephen King fra 1979 med originaltitlen The Dead Zone
 The Dead Zone – filmatisering fra 1983 af Stephen Kings roman, instrueret af David Cronenberg (dansk titel: Dead zone)